Salzburger Marmor steht für:

 rötlich-braunen Adneter Marmor
 weiß-gelb-hellbraunen Untersberger Marmor